L'edizione 1960-61 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu José Águas (), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
   Benfica campione di Portogallo 1960-61, vincitore della Coppa dei Campioni 1960-1961 e qualificato in Coppa dei Campioni 1961-1962.
Sporting CP qualificato in Coppa dei Campioni 1961-1962.
 Leixões vincitore della Taça de Portugal 1960-1961 e qualificato in Coppa delle Coppe 1961-1962.
 Il Belenenses fu liberamente invitato in Coppa delle Fiere, e il risultato di questo campionato non c'entra nulla.
  Braga e Barreirense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (92 gol segnati)
 Miglior difesa:  (19 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+71)
 Maggior numero di pareggi: ,  (6)
 Minor numero di pareggi: , ,  (2)
 Minor numero di vittorie:  (3)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggior attacco:  (26 gol segnati)
 Peggior difesa: ,  (64 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-34)

Risultati

Note

Voci correlate 
Taça de Portugal 1960-1961

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Campionato portoghese di calcio